Localidades
 Bálsamo (São Paulo), município 
 Rio Bálsamo
 Cinisello Balsamo, comuna italiana da Lombardia
 Bálsamo (Ribas do Rio Pardo), distrito no Mato Grosso do Sul

Botânica
 Balsaminaceae, família de plantas
 Bálsamo-do-peru, planta
 Bálsamo-de-tolu, planta

Outros
 Joseph Balsamo, romance
 Bálsamo Negro de Riga, licor
 Bálsamo Allemão de Nohascheck, medicamento

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de vegetais